Alberto Mestre ist der Name folgender Personen:

* Alberto Mestre (Schwimmer, 1964) (* 1964), venezolanischer Schwimmer
 Alberto Mestre (Schwimmer, 1999) (* 1999), venezolanischer Schwimmer